Watt, családnév
 James Watt (1736–1819) skót feltaláló és mérnök
 watt, a teljesítmény SI-ből származtatott mértékegysége
 watt, az árapálysíkság német eredetű megnevezése
 Watt-tenger, az Északi-tenger melléktengere Hollandiában, Németországban és Dániában